

Cinema
Kain – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Det Skandinavisk-Russiske Handelshus
Kain – film del 1918 diretto da Bruno Rahn e Walter Schmidthässler
Kain – film del 1991 diretto da Bodo Werner Lang
Kain XVIII –  film del 1963 diretto da Nadežda Nikolaevna Koševerova e Michail Šapiro

Geografia
Kaïn – dipartimento del Burkina Faso
Kain – ex comune belga
Monte Kain – monte del Canada

Persone
Henri-Louis Kain, detto Lekain o Le Kain (1729-1778) – attore francese
John Joseph Kain (1841-1903) – arcivescovo cattolico statunitense

Personaggi
Akatsuki Kain – personaggio del manga e anime Vampire Knight
Kain – personaggio della serie di videogiochi Legacy of Kain
Kain – personaggio della serie di anime e manga Chi ha bisogno di Tenchi?

Altro
Kain – variante del nome proprio di persona Caino
Kaïn – gruppo musicale folk rock canadese